Trekroner er et ofte anvendt egennavn som typisk er en reference til det danske rige. Danmarks rigsvåben indeholder som eksempel tre kronede løver.

Danske stednavne 
Trekroner kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Trekroner (Annisse Sogn) – en bebyggelse i Annisse Sogn
 Trekroner (Bevtoft Sogn) – en bebyggelse i Bevtoft Sogn
 Trekroner (Bjolderup Sogn) – en bebyggelse i Bjolderup Sogn
 Trekroner (Blåhøj Sogn) – en bebyggelse i Blåhøj Sogn
 Trekroner (Broager Sogn) – en bebyggelse i Broager Sogn
 Trekroner (Grindsted Sogn) – en bebyggelse i Grindsted Sogn
 Trekroner (Haverslev Sogn) – en bebyggelse i Haverslev Sogn
 Trekroner (Hvam Sogn) – en bebyggelse i Hvam Sogn
 Trekroner (Løjt Sogn) – en bebyggelse i Løjt Sogn
 Trekroner (Roskilde) – bydel i den østlige del af Roskilde, i Himmelev Sogn (ofte fejlagtigt angivet som beliggende i Roskilde Domsogn)
 Trekroner Center – bygningskompleks ved Roskilde
 Trekroner Idrætsforening – dansk idrætsforening
 Trekroner Kirke - kirke i Himmelev Sogn
 Trekroner Station - jernbanestation og busterminal i Himmelev Sogn
 Trekroner (Spandet Sogn) – en bebyggelse i Spandet Sogn
 Trekroner (Tjele Sogn) – en bebyggelse i Tjele Sogn
 Trekroner (Udbyneder Sogn) – en bebyggelse i Udbyneder Sogn
 Trekroner (Vilslev Sogn) – en bebyggelse i Vilslev Sogn
 Trekroner (ø) eller Trekroner Fort – søfort, der er en del af Københavns Befæstning) i Vor Frelsers Sogn

Se også 
 Bryggeriet Trekroner – et nedlagt dansk bryggeri i Valby etableret 1899
 Trekronergade – en gade i Valby
 Tre Kronor